Johann von Herberstein  ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich von Herberstein (1626–1701), Besitzer der Herrschaft Grafenort in der Grafschaft Glatz
 Johann Georg von Herberstein (1591–1663), österreichisch-deutscher Geistlicher, Bischof von Regensburg
 Johann Herbert von Herberstein (1863–1940), österreich-ungarischer Feldmarschall-Leutnant
 Johann Hieronymus von Herberstein (1772–1847), Besitzer der Herrschaft Grafenort in der Grafschaft Glatz (Hauptwohnsitz Schloss Eggenberg bei Graz)
 Johann Karl von Herberstein (1719–1787), österreichischer Geistlicher, Bischof von Laibach

 Johann Herbert von Herberstein (1863–1940), österreich-ungarischer Feldmarschall-Leutnant